Юрий Сергеевич Бирюков:
 Бирюков, Юрий Сергеевич (1908—1976) — советский композитор.
 Бирюков, Юрий Сергеевич (род. 1974) — украинский предприниматель.